Everglow – gruppo musicale sudcoreano
 Everglow – singolo dei Coldplay del 2016